Carlo Donat-Cattin (1919-1991) – politico italiano, padre di Marco
 David Donat Cattin (1969) – giurista italiano
 Marco Donat-Cattin (1953-1988) – terrorista italiano, figlio di Carlo